Strüth ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Strüth, Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Strüth (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Strüth (Röttingen), Ortsteil der Stadt Röttingen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Strüth, deutscher Name der Gemeinde Strueth, Département Haut-Rhin, Region Gardn Est, Frankreich

Gewässer:
 Strüth (Mud), linker Zufluss der Mud in Untermudau, Gemeinde Mudau, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Struth
 Strütbach